

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Barcellona: 2005-2006

 
Charleroi: 2011-2012

Note

Collegamenti esterni